

Codici 
 ODN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Seridan (Malaysia)

Religione 
 ODN – Ordo Dominae Nostrae, sigla dell'Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora